

Patronymes
 Christien Anholt (1971-), acteur britannique
 Darrel Anholt (1962-), joueur canadien de hockey sur glace
 Tony Anholt (1941-2002), acteur britannique

Toponymes
 Anholt, ancienne localité allemande ayant fusionné avec la ville d'Isselburg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 , petit État membre du Saint-Empire romain germanique
 Anholt, île danoise du Cattégat
 Anholt, localité néerlandaise située dans la commune de De Wolden

Autres 
 Bataille d'Anholt
 Parc éolien de Anholt

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme